Александр Крикун:
* Крикун, Александр Владимирович (род. 1968) — украинский легкоатлет, специализирующийся в метании молота, призёр Олимпийских игр.
 Крикун, Александр Филиппович (1909—1970) — советский воздухоплаватель, совершивший ряд рекордных полётов на аэростатах.